Annika Beck era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Reinert Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Dinah Pfizenmaier che ha battuto in finale Maryna Zanevs'ka 6–4, 4–6, 6–4.

Teste di serie 

  Anna Tatišvili (secondo turno)
  Dinah Pfizenmaier (Campionessa)
  Yvonne Meusburger (semifinali)
  Maryna Zanevs'ka (finale)

  Claire Feuerstein (semifinali)
  Ana Vrljić (secondo turno)
  Carina Witthöft (quarti di finale)
  Stephanie Vogt (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Reinert Open 2013